Holmes kan syfta på:

 Sherlock Holmes - en fiktiv detektiv

Personer
 Arthur Holmes (1890-1965), brittisk geolog
 Augusta Holmès (1847-1903), fransk kompositör
 Chris Holmes (1958), amerikansk hårdrocksgitarrist
 John Holmes (1944-1988), amerikansk porrskådespelare
 Katie Holmes (född 1978), amerikansk skådespelare
 Larry Holmes (född 1949), amerikansk boxare
 Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841–1935), en amerikansk jurist
 Oliver Wendell Holmes, Sr. (1806-1894), amerikansk läkare och författare
 William Henry Holmes (1846-1933), amerikansk etnograf och arkeolog

Geografi

Antarktis 

 Holmes Island, ö, 
 Mount Holmes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar